Kwiatkowski ou Kviatkovski est un nom de famille d'origine polonaise pouvant faire référence à :

Patronyme 

 Carl Kwiatkowski (1959-2003), homme politique provincial canadien ;
 Dawid Kwiatkowski (1996-), chanteur polonais ;
 Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974), personnalité politique polonaise ;
 Grzegorz Kwiatkowski (1979-), coureur cycliste polonais ayant aussi la nationalité française ;
 Heinrich Kwiatkowski (1926-2008), footballeur allemand ;
 Joel Kwiatkowski (1977-), hockeyeur canadien ;
 Łukasz Kwiatkowski (1982-2018), coureur cycliste polonais ;
 Michał Kwiatkowski (1990-), coureur cycliste polonais ;
 Michał Kwiatkowski (1983-), ou « Michal », chanteur polonais ;
 Stanisław Kwiatkowski, footballeur polonais ;
 Teofil Kwiatkowski (1808-1891), peintre polonais ;
 (1971-), patineuse artistique américaine.

Kviatkovski 
 Aleksandr Kviatkovski (1888-1868), poète, critique littéraire, théoricien de la versification et constructiviste russe ;
 Alexandre Kviatkovski (1852-1880), révolutionnaire russe, membre fondateur de l'organisation Narodnaïa Volia et Zemlia i Volia.

Voir aussi 
 , équivalent féminin du nom.

Patronyme polonais